Ла Провиденсија, Гранха има више значења:

 Ла Провиденсија, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Провиденсија, Гранха (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Провиденсија, Гранха (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику